Aquarium, een bak met water waarin onderwaterflora en -fauna gehouden wordt
 Aquarium (album), een album van de Deense pop-dance-groep Aqua
 Aquarium (computerspel), een computerspel van het genre simulatiespel
 Aquarium (Drs. P), een dichtbundel geschreven door Drs. P
 Aquarium (groep), een Russische popgroep

Films
 Aquarium (1896), een Amerikaanse korte zwart-witdocumentaire
 Akvarium (1973), een Bulgaarse korte animatiefilm
 Akwarium (1996), een Duitse actiefilm
 Aquarium (2000), een Spaanse korte animatiefilm in het Catalaans
 Akvariumas, een Litouwse dramafilm uit 2002
 Aquarium (2002), een Roemeense kortfilm
 Aquarium (2004), een Franse thriller

Zie ook 
 Aquaria (Battlestar Galactica), een planeet uit het Battlestar Galactica-universum
 Aquarius (doorverwijspagina)